Reichenberg může být:

 Liberec – německý název města užívaný do roku 1945
 Reichenberg (zbraň) – německá válečná zbraň
 Reichenberg (ponorka) – německá válečná ponorka
 Reichenberg (příjmení)